Stille Helden bezeichnet:

 Stille Helden (Film), einen britischen Kriegsfilm aus dem Jahr 1946, Originaltitel: The Captive Heart
 Judenretter, Personen, die während der NS-Herrschaft versucht haben, jüdische Mitmenschen vor der Deportation zu bewahren
 Stille Helden 1998, Fernsehfilm
 Gedenkstätte Stille Helden